Адама́нтиос Кораи́с ( или Адама́нс Кора́й, ; 1748, Смирна — 1833, Париж) — один из учёных эллинистов-просветителей Нового времени.

Его главная заслуга — очищение греческого языка от массы чуждых примесей, вошедших в этот язык за времена политического рабства Греции. Кораис издал многих древних классиков (Эллинская библиотека () Страбона) с ценными филологическими введениями, писал и отдельные статьи по греческим языку и литературе, не чужд был и политической борьбы за свободу родины; его брошюра: «О современном положении образования в Греции» — горячая защита его отечества, которое Кораис считал законным наследником Древней Греции. Она была переведена на русский язык в 1815 году российским дипломатом греческого происхождения Александром Негри.

В год смерти Кораиса вышла его автобиография. В 1881 в Афинах был напечатан I том сочинений Кораиса.

Примечания

Источники

Ссылки 
 Кораис // Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.
 Кораис // Советская историческая энциклопедия.

Писатели Греции
Эссеисты Греции
Филологи Греции
Новогреческое Просвещение
Похороненные на Первом афинском кладбище